

Морозово — село, Верховазький район, Вологодська область
 Морозово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Морозово — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область